Molekulska formula -{C14H18N2}- se može odnositi na:

 Ciklindol
 1,8-Bis(dimetilamino)naftalen
 Pir-T